Lampersberg steht für:
 Gerhard Lampersberg (1928–2002), österreichischer Komponist, Autor und Mäzen

Orte:
 Lampersberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Lampersberg (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lampersberg (Gemeinde Baldramsdorf), Ortschaft von Baldramsdorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Lampersberg (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Lämpersberg (Berg im Landkreis Miesbach)